Эйн — многозначный термин.

Топоним 
 Эйн-Авдат — национальный парк в пустыне Негев.
 Эйн-Бокек — курорт на берегу Мёртвого моря.
 Эйн-Гев — кибуц на берегу озера Кинерет.
 
 Эйн-Керем — западная окраина Иерусалима.
 Эйн-Киния — друзская деревня на Голанских высотах.
 Эйн-Махель — местный совет в Северном округе Израиля.
 Эйн-Харод — кибуц на севере Израиля.
 Эйн-Хемед — национальный парк и заповедник.
 Эйн-Цурим — кибуц на юге Израиля.
 Эйн-Шемер — кибуц в Хайфском округе.
 Эйн-Эсур — поселение бронзового века.
 Эйн-Яхав — мошав на юге Израиля.
 Эйн-ха-Шофет — кибуц в Нижней Галилее.
 Эйн-эль-Джарба — поселение эпохи халколита.

Прочее 
 Эйн Соф — в Каббале обозначение Бога, отражающее его мистичность и непознаваемость вне связи с миром.

См. также 
 Эн
 Айн